Gościeszyn ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Gościeszyn (Rogowo), Dorf der Gmina Rogowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gościeszyn (Wolsztyn), Dorf der Gmina Wolsztyn in der Woiwodschaft Großpolen